

Musique 
 Eva Lopez est une chanteuse française.

Sport 
 Eva López (1970-), est une grimpeuse espagnole.

Cinéma 
 Eva López Sánchez (1954-), est une réalisatrice mexicaine.